Polypodiidae može označavati:
 Polypodiidae (Plantae), podrazred papratnjača
 Polypodiidae (Animalia), porodica u koljenu Cnidaria